Luigi Falco (1914-?) – avvocato e politico italiano, presidente della Provincia di Caserta.
 Luigi Falco (1951-2013) – medico e politico italiano, sindaco di Caserta.